Butkai ist ein litauischer Ortsname:
 Butkai (Kaišiadorys), Dorf in der Rajongemeinde Kaišiadorys, Bezirk Kaunas
 Butkai (Klaipėda), Dorf in der Rajongemeinde Klaipėda, Bezirk Klaipėda, bis 1945: Buttken, Kreis Memel, Ostpreußen/Memelland
 Butkai (Tauragė), Dorf in der Rajongemeinde Tauragė, Bezirk Tauragė
 Butkai (Telšiai), Dorf in der Rajongemeinde Telšiai, Bezirk Telšiai